Fränkische Muschwitz steht für:
 Fränkische Muschwitz (Naturschutzgebiet)
 Fränkische Muschwitz (Rodach), Fluss in Thüringen und Bayern